Eleutheromyces är ett släkte av svampar. Eleutheromyces ingår i klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Eleutheromyces